Монтуо́ри — итальянская () фамилия. Известные носители:

 Монтуори, Карло (1885—1968) — итальянский кинооператор.
  (1920—1997) — итальянский кинооператор. Сын Карло Монтуори.
 Монтуори, Мигель (1932—1998) — аргентинский и итальянский футболист.